Maniac Mansion (1990-1993) – kanadyjski serial komediowy science fiction stworzony przez Eugene'a Levy'ego. Serial powstał na podstawie gry wydanej przez LucasArts pod tym samym tytułem.

Emisja 
Światowa premiera serialu miała miejsce 17 września 1990 r. na kanałach The Family Channel i YTV. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 4 kwietnia 1993 r.

Obsada

Główni 
 Joe Flaherty jako dr Fred Edison (65 odcinków)
 Deborah Theaker jako Casey Edison (65)
 Kathleen Robertson jako Tina Edison (65)
 Avi Phillips jako Ike Edison (65)
 George Buza jako Turner Edison (65)
 Mary Charlotte Wilcox jako Idella Muckle-Orca (65)
 John Hemphill jako Harry Orca (65)

Pozostali 
 Colin Fox jako dr Edwin Edison (4 odcinki)
 Mark Wilson jako Richard Pratt (10)
 Wendy Hopkins jako Allasyn Pratt (6)
 Patrick Gillen jako Keifer Pratt (8)
 Jayne Eastwood jako Hildie Muckle (3)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale komediowe
Kanadyjskie telewizyjne seriale fantastyczne
Seriale telewizyjne emitowane od 1990
Seriale telewizyjne zakończone w 1993